Fëdor Poliščuk – ex hockeista su ghiaccio kazako
 Ljubov' Poliščuk – attrice russa
 Michail Poliščuk – nuotatore russo